Кето - давньогрецька хтонічна богиня моря, сестра Нерея, Тавманта, Еврібії та Форкія. Від Форкія Кето мала дітей: горгон, грай і дракона Ладона, що охороняв сад Гесперид;
 65489 Кето - подвійний транснептуновий об'єкт.